Ivănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Cezar Ivănescu (1941–2008), rumänischer Dichter
 Gheorghe Ivănescu (1912–1987), rumänischer Romanist, Rumänist und Indogermanist
 Petre Ivănescu (1936–2022), rumänischer Handballspieler und -trainer
 Traian Ivănescu (1933–2019), rumänischer Fußballspieler und -trainer